Барио дел Кармен има више значења:

 Барио дел Кармен (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио дел Кармен (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио дел Кармен (Сан Бернардо Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Кармен, Ла Пиједра Чимека (Сан Франсиско Тлапансинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Кармен (Сан Хуан Баутиста Сучитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Кармен (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Кармен (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Кармен (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Кармен (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио дел Кармен (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио дел Кармен (Сан Мигел Состла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику